The Connection steht für:

Film und Theater:
 The Connection (Theaterstück), Theaterstück von Jack Gelber aus dem Jahr 1959
 The Connection (1961), US-amerikanischer Film von Shirley Clarke 
 The Connection (2014), australisch-US-amerikanischer Film von  Shannon Harvey 
 The Connection, Alternativtitel von La French, französischer Film von Cédric Jimenez aus dem Jahr 2014 

Musik:
 The Connection (Band), US-amerikanische Rockband
 The Connection (DeLon-Album), Album von DeLon aus dem Jahr 2005
 The Connection (Papa-Roach-Album), Album von Papa Roach aus dem Jahr 2012
 The Connection (Freddie-Redd-Album), Album von Freddie Redd aus dem Jahr 1960

Siehe auch:
 Connect (Begriffsklärung)